Ez a lista a Csinghaj–Tibet-vasútvonalvonal állomásait tartalmazza Xiningtől indulva.

Kína vasúti közlekedése
Tibet vasúti közlekedése